Мунданная астрология (также мировая или политическая астрология) — один из основных астрологических разделов наряду с хорарной, натальной и элективной астрологией. Занимается составлением предсказаний для наций, регионов, народов, отдельных социальных классов населения о политических событиях, включая смену правительства, войны и т. п. Раньше помимо политических предсказаний составной частью мунданного раздела были финансовая астрология, астрометеорология и все иные астрологические техники за исключением хорарных и натальных. Как и остальные разделы, мунданная астрология .

Общее описание
Мунданная астрология является одним из древнейших разделов астрологии, зародившейся в Месопотамии. Первые астрологи были тесно связаны с властью, состояли на государственной службе при монархе и предсказывали события, затрагивавшие только государство в целом — войны, эпидемии, состояние экономики. В дальнейшем, когда астрологию переняли греки, предсказательные техники стали использоваться для построения гороскопов и для отдельных индивидов.

Основными техниками мунданной астрологии являются предсказания, сделанные на основе нижеследующих гороскопов и их кобминирования:
 карты ингрессий, то есть гороскопы, построенные на тот момент, когда Солнце входит в тот или иной знак зодиака; основной считается карта, построенная на начало астрологического года, то есть на момент весеннего равноденствия, когда Солнце входит в знак Овна;
 карты лунаций, то есть гороскопы, построенные на момент новолуния или полнолуния;
 карты на момент соединения планет, находящихся за орбитой Земли; основным считается соединение Юпитера и Сатурна;
 карты затмений и появления комет.

Построенные мунданные карты интерпретируются исходя из значений каждого из 12 т. н. астрологических домов, планет и знаков зодиака. Например, второй дом «отвечает» за государственные финансы и банковскую систему, Меркурий — за прессу и учёных, и т. д.

Базовые сведения о мунданной астрологии можно найти в «Тетрабиблосе» Птолемея. В Средневековье один из значимых трудов по мунданной астрологии написал  (10-11 в.), во многом опиравшийся на книги предшественников — Гермеса, Дорофея, Птолемея, Аль-Кинди. Восьмитомник Абенрагеля (мунданной астрологии был посвящён восьмой том) в дальнейшем высоко почитался, в частности, с 1503 по 1571 год его шесть раз переиздавали в печатном виде. 

На протяжении веков о мунданной астрологии писали многие авторы, в том числе Феофил Эдесский, Абу Машар аль-Балхи, Авраам ибн Эзра, Исидор Севильский и другие. В 20 веке появилось огромное количество практиков астрологии, что привело к появлению новых методик мунданных предсказаний. Одной из наиболее влиятельных книг по мунданной астрологии стала «Политическая астрология» («An Introduction to Political Astrology», 1951) Чарльза Картера (1887-1968).

Взаимодействие мунданных астрологов с правителями
В эллинистический период астрология часто использовалась в общественной жизни и во время политических разногласий.

В Средние века правители во многом полагались на астрологов и их предсказания. В 15 веке с развитием печатных технологий среди читающей публики стал популярным жанр ежегодных прогнозов. Мунданные прогнозы обязательно печатались в ежегодных астрологических альманахах и были очень популярными на протяжении длительного времени. 

Пропагандистская ценность таких инициатив способствовала формированию тесных союзов между предсказателями и придворной культурой в Италии, Франции, Германии, Польше и Нидерландах в конце XV века.

Распространённость и влиятельность ежегодных предсказаний (в частности, они могли действовать как самосбывающиеся пророчества и вызывать народные волнения), в свою очередь, привели к тому, что астрологию стали критиковать. Наиболее известным критиком в те времена был Джованни Пико делла Мирандола и его «Рассуждения против прорицающей астрологии» (1496). Дополнительной проблемой для астрологов было также то, что предсказатель, предвещавший, например, смерть монарха или неблагоприятное для страны событие, подвергал себя серьёзной опасности.

В 20 веке большой резонанс получила информация о том, что президент США Рональд Рейган консультировался во время своего президентского срока с астрологом Джоан Квигли и принимал важные решения исходя из полученных рекомендаций. В частности, астролог выбрала место, дату и время для подписания Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и СССР — 13:30, 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Примечания

Литература

Использованная при написании статьи
 
 Curry, Patrick Prophecy and Power: Astrology in Early Modern England. — Princeton, 1989.

Книги по мунданной астрологии
На русском языке
 Бэйджент М., Кэмпион Н., Харви Ч. Мировая астрология. Введение в астрологию стран, народов и организаций. — Лига Независимых Астрологов, 1999. ISBN 5-88828-007-0.
 Картер Ч. Политическая астрология. — Мир Урании, 2002. — 96 с. — ISBN 5-900191-43-5
 Клавдий Птолемей Тетрабиблос / Четверокнижие (II век н.э.)
 Кэмпион Н. Книга мировых гороскопов. — Лига Независимых Астрологов, 1995. ISBN 5-88828-001-1.
  (перевод книги Raphael Mundane astrology, 1910)

На английском языке (выборочно)
 Abu Mashar, Keiji Yamamoto, Charles Burnett On Historical Astrology: The Book of Religions and Dynasties (Islamic Philosophy, Theology, and Science, V. 33-34) (v. 1). — Brill Academic Pub, 2000. ISBN 978-9004107250.
 Al-Biruni The Chronology of Ancient Nations (XI век), перевод на английский язык C.E. Sachau, — London, 1879.
 Gadbury J. De Cometis (1665)
 Green H. S., Carter C. E. O. and Raphael Mundane Astrology: The Astrology of Nations and States. — Astrology Classics, 2005. ISBN 978-1933303116.
 Ibn Ezra Book of the World (12 в.)
 Ramesey W. Astrology Restored (1653)

Разделы астрологии
История астрологии